Ко́ппе́ (,  и ) — многозначный термин.

Топоним 
 Коппе (город) — город в Швейцарии.

Фамилия 
 Коппе, Вильгельм (1896—1975) — генерал войск СС.
 Коппе, Иоганн Готлиб — немецкий агроном, приобретший почётную известность своим новаторством.
 Коппе, Робер (1895—1952) — бельгийский футболист.
 Коппе, Франсуа (1842—1908) — французский поэт, драматург и прозаик.
 Коппе, Ханс-Петер (род. 1958) — немецкий гребец.